El Campeonato de Hungría de ajedrez inaugural se disputó en Győr en 1906. Inicialmente, no había ninguna organización oficial responsable del torneo, hasta la formación de la Federación de Ajedrez de Hungría en 1911, pero no lo organizó por sí misma hasta 1923. 

El Campeonato fue irregular hasta 1950, debido en parte a las dos Guerras mundiales y a una inadecuada financiación. Sin embargo, desde 1949, el campeonato fue integrado con la Federación de Deportes de Hungría y recibió el apoyo del estado. Consecuentemente, el Campeonato ha tenido una base anual, sólo con alguna omisión ocasional. Excepcionalmente dos torneos consecutivos ocurrieron en el mismo año, debido a que el torneo se celebró a inicios y al final del año.

Los torneos de 1981, 1984, 1991 y 1997 fueron llamados Super Campeonatos. En 1985 y 1988, el campeonato nacional tradicional fue substituido por un campeonato abierto y el vencedor en ambas ocasiones fue el Maestro Internacional húngaro Bela Perenyi.

Como cabe esperar, la sede del torneo ha sido principalmente la capital, Budapest. Los torneos de después de la Segunda Guerra Mundial tienen la numeración oficial, mientras los celebrados antes de 1945 llevan como sufijo la letra 'p'.

Palmarés masculino 

{| class="sortable wikitable"
! Edición !! Año !! Ciudad !! Vencedor
|-
| 01p || 1906 || Győr || Zoltán von Balla
|-
| 02p || 1907 || Budapest || Leó Forgács
|-
| 03p || 1911 || Budapest || Zoltán von Balla, Zsigmond Barasz
|-
| 04p || 1912 || Temesvar || Gyula Breyer
|-
| 05p || 1913 || Debrecen || Lajos Asztalos
|-
| 06p || 1922 || Budapest || Kornél Havasi
|-
| 07p || 1924 || Győr || Géza Nagy
|-
| 08p || 1928 || Budapest || Árpád Vajda
|-
| 09p || 1931 || Budapest || Lajos Steiner
|-
| 10p || 1932 || Budapest || Géza Maróczy
|-
| 11p || 1933 || Budapest || Esteban Canal
|-
| 12p || 1934 || Budapest || Erich Eliskases
|-
| 13p || 1935 || Tatatóváros || László Szabó
|-
| 14p || 1936 || Budapest || Lajos Steiner
|-
| 15p || 1937 || Budapest || László Szabó
|-
| 16p || 1941 || Budapest || Géza Füster
|-
| 17p || 1942 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 18p || 1943 || Diosgyor || Gedeon Barcza
|-
| 01 || 1945 || Budapest || Tibor Florián
|-
| 02 || 1946 || Budapest || László Szabó
|-
| 03 || 1947 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 04 || 1948 || Budapest || Pal Benko
|-
| 05 || 1950(1) || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 06 || 1950(2) || Budapest || László Szabó
|-
| 07 || 1951 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 08 || 1952 || Budapest || László Szabó
|-
| 09 || 1953 || Budapest || Bela Sandor
|-
| 10 || 1954 || Budapest || László Szabó
|-
| 11 || 1955 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 12 || 1957 || Budapest || Gedeon Barcza 
|-
| 13 || 1958(1) || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 14 || 1958(2) || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 15 || 1959 || Budapest || László Szabó
|-
| 16 || 1961 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 17 || 1962 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 18 || 1963 || Budapest || István Bilek
|-
| 19 || 1964 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 20 || 1965(1) || Budapest || István Bilek
|-
| 21 || 1965(2) || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 22 || 1966 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 23 || 1967/8 || Budapest || László Szabó
|-
| 24 || 1968/9 || Budapest || Gyozo Forintos
|-
| 25 || 1969 || Budapest || Peter Dély
|-
| 26 || 1970 || Budapest || István Bilek
|-
| 27 || 1971 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 28 || 1972 || Budapest || Istvan Csom
|-
| 29 || 1973 || Budapest || András Adorján, Zoltan Ribli, István Csom
|-
| 30 || 1974 || Budapest || Zoltan Ribli
|-
| 31 || 1975 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 32 || 1976 || Budapest || Gyula Sax
|-
| 33 || 1977 || Budapest || Gyula Sax, Zoltan Ribli
|-
| 34 || 1978 || Budapest || József Pintér
|-
| 35 || 1979 || Budapest || József Pintér
|-
| 36 || 1980 || Budapest || Peter Lukacs
|-
| 37 || 1981 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 38 || 1982 || Budapest || Attila Schneider
|-
| 39 || 1984 || Budapest || András Adorján
|-
| 40 || 1986 || Budapest || Iván Faragó
|-
| 41 || 1989 || || Attila Schneider
|-
| 42 || 1991 || Budapest || Judit Polgár
|-
| 43 || 1992 || Budapest || András Adorján
|-
| 44 || 1993 || Gyula || András Adorján
|-
| 45 || 1995(1) || Budapest || Csaba Horváth 
|-
| 46 || 1995(2) || Budapest || Zoltán Almási
|-
| 47 || 1996 || Budapest || Zoltán Varga
|-
| 48 || 1997 || Budapest || Zoltán Almási
|-
| 49 || 1998 || Budapest || Csaba Horváth 
|-
| 50 || 1999 || Lillafüred || Zoltán Almási
|-
| 51 || 2000 || Budapest || Zoltán Almási
|-
| 52 || 2002 || Balatonlelle || Róbert Ruck
|-
| 53 || 2003 || Heviz || Zoltán Almási
|-
| 54 || 2004 || Budapest || Ferenc Berkes
|-
| 55 || 2005 || Kazincbarcika || Zoltán Gyimesi
|-
| 56 || 2006 || Székesfehérvár || Zoltán Almási
|-
| 57 || 2007 || Budapest || Ferenc Berkes
|-
| 58 || 2008 || Nyíregyháza || Zoltán Almási
|-
| 59 || 2009 || Szeged || Zoltán Almási
|-
| 60 || 2010 || Szeged || Ferenc Berkes
|-
| 61 || 2011 || Hévíz || Viktor Erdos
|-
| 62 || 2012 || Hévíz || Ferenc Berkes
|-
| 63 || 2013 || Gyula || Ferenc Berkes
|}

Palmarés femenino 

{| class="sortable wikitable"
! Edición !! Año !! Ciudad !! Ganadora
|-
| 47 || 1999 || Lillafüred || Nóra Medvegy
|-
| 48 || 2000 || Budapest || Anita Gara
|-
| 49 || 2001 || Budapest || Anita Gara
|-
| 50 || 2002 || Budapest || Nikoletta Lakos
|-
| 51 || 2003 || Budapest || Yelena Dembo
|-
| 52 || 2004 || Budapest || Szidónia Vajda
|-
| 53 || 2005 || Szeged || Nikoletta Lakos
|-
| 54 || 2006 || Szeged || Ticia Gara
|-
| 55 || 2007 || Budapest || Ticia Gara
|-
| 56 || 2008 || Visegrád || Anna Rudolf
|-
| 57 || 2009 || Eger || Anita Gara
|-
| 58 || 2010 || Nyíregyháza || Anna Rudolf
|-
| 59 || 2011 || Szeged || Anna Rudolf
|-
| 60 || 2012 || Kisvárda || Petra Papp
|-
| 61 || 2013 || Hévíz || Anita Gara
|}

Campeones húngaros de ajedrez por correspondencia 
La Comisión de ajedrez por correspondencia (Sakktörténeti és Levelezési Bizottság) de la Federación de ajedrez de Hungría (Magyar sakkszövetség)  organiza los campeonatos nacionales de la especialidad.

El primer Campeonato de Hungría de ajedrez por correspondencia se desarrolló entre 1941 y 1942, quedando el título en manos de Gedeon Barcza  adelantándose a los maestros Janos Balogh y Sandor Brilla Banfalvi.  Se consagraron tricampeones: Fabri, Mullner, Gosztola y Sinka.

Repasemos la nómina de los vencedores:   

 Barcza, Gedeon (1941-1942)
 Gonda, Jozsef (1947-1949)
 Dalko, Nandor (1951-1952)
 Dalko, Nandor (1953-1955)
 Haag, Erwin (1955-1958)
 Balohn Janos (1960-1962)
 Mate, Z.  (1963-1964)
 Spindler, Antal (1965-1966)
 Schartner, Agoston (1967-1968)
 Szanto, Istvan (1968-1969)
 Czrenner, K.  (1970-1971)
 Toth, Laszlo (1971-1972)
 Veress, Robert (1972-1973)
 Glatt, Gabor (1973-1975)
 Fabri, Ferenc (1974-1976)
 Fabri, Ferenc (1975-1977)
 Mika, J. (1977-1979)
 Mullner, Imre (1978-1980)
 Fodor, Mihaly (1979-1981)
 Mullner, Imre (1980-1982)
 Veress, Robert (1981-1983)
 Fabri, Ferenc (1982-1984)
 Mihalko, Jozsef (1983-1985)
 Nagy, Robert (1984-1986)
 Szabo, Bela (1985-1987)
 Mullner, Imre (1986-1988)
 Kiss, Attila (1987-1989)
 Salanki, Endre (1988-1989)
 Blasovszky, Istvan (1989-1990)
 Gosztola, Istvan (1989-1991)
 Sinka, Istvan (1990-1992)
 Gosztola, Istvan (1991-1993)
 Gosztola, Istvan (1992-1994)
 Varga, Laszlo (1993-1995)
 Sinka, Istvan (1995-1997)
 Trager, Miklos (1996-1998)
 Sinka, Istvan (1998-2000)
 Szücs, Csaba (1999-2001)
 Percze, Janos (2003-2006)  
I. Farkas, Zsolt (2003-2005)  

II. Mago, Zsolt (2005-2007)  

III.  Mago, Zsolt (2005-2007)  

IV. Szabo, Vilmos (2007-2008)

Referencias

Véase también 
 Ajedrez
 Ajedrez en Hungría
 Federación Húngara de Ajedrez

Enlaces externos 
Fehér, Gyula (1991-2005), Magyar Országos SakkTájékoztató, resultados 1991-2005
 

Ajedrez en Hungría
Hungría
Eventos deportivos en Hungría